Jan Paweł II – moneta kolekcjonerska o nominale 1000 złotych, bita w złocie, wyemitowana przez szwajcarską mennicę VALCAMBI za zgodą Narodowego Banku Polskiego, w 1982 roku. Z formalnego punktu widzenia, przestała być prawnym środkiem płatniczym z dniem denominacji z 1 stycznia 1995 roku, rozporządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1994 (M.P. z 1994 r. Nr 61, poz. 541).

Moneta upamiętniała drugą wizytę Jana Pawła II w Polsce.

Awers 
W centralnym punkcie umieszczono godło – orła bez korony, po bokach orła rok bicia, dookoła napis „POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA”, na dole napis „ZŁ 1000 ZŁ”, a pod lewą łapą orła znak mennicy VALCAMBI.

Rewers 
Na tej stronie monety znajduje się półpostać Jana Pawła II z pastorałem z półprofilu, z lewej strony, powyżej napis „JAN PAWEŁ II”, a na stule papieża, z lewej strony, na dole, monogram projektantki.

Nakład 
Monetę bito na wyłączność firmy zagranicznej, w mennicy szwajcarskiej VALCAMBI, w dwóch wersjach stemplem zwykłym i lustrzanym, w złocie próby 900, na krążku o średnicy 18 mm, masie 3,4 grama, z rantem gładkim, z datą 1982, 1985, 1986, według projektu St. Wątróbskiej-Frindt. Nakłady każdej z wersji w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Opis 
Rewers jest jednym z siedmiu z Janem Pawłem II, które znalazły się na monetach okresu PRL.

Firma zagraniczna emitowała również w tych samych latach, z tym samym rewersem, monety o nominałach 2000 złotych i  złotych.

Ten sam rewers był również wykorzystywany na monetach bitych w mennicy w Warszawie w latach 1987 i 1982.

Powiązane monety 
Istnieją inne monety z tym samym wzorem rewersu:

1982

1985

1986

1987

Przypisy 

1982
1982
1982 1000
Jan Paweł II (moneta kolekcjonerska 1000 złotych 1982)